Albánia
 Sinë, település Dibra megyében
 Amerikai Egyesült Államok
 Sine, település a Washington állambeli Grays Harbor megyében
Személy
 Siné, Maurice Sinet (1928–2016) francia képregényrajzoló
Nevek
 Sine, családnév
 Sine, keresztnév